Пало Бонито има више значења:

 Пало Бонито (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бонито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Бонито (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бонито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику